Жданово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Жданово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Казахстан 
 Жданово — прежнее название села Кораши в Байганинском районе Актюбинской области.
 Жданово — прежнее название села Екпин Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.
 Жданово — прежнее название села Т. Рыскулова Меркенского района Жамбылской области.
 Жданово — прежнее название села Кызылдикан Сарысуского района Жамбылской области.
 Жданово — прежнее название села имени Шакирова Таласского района Жамбылской области.
 Жданово — прежнее название села Тамды Сырымского района Западно-Казахстанской области.
 Жданово — до 1997 года название села Аранды Казалинского района Кызылординской области.
 Жданово — прежнее название села Приреченское Актогайского района Павлодарской области.
 Жданово — прежнее название села Суатколь горадминистрации Аксу Павлодарской области.
 Жданово — до 1989 года название села Золотая Нива района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Жданово — прежнее название села Шоптыколь района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Жданово — прежнее название села Байдала Жетысайского района Туркестанской области.
 Жданово — до 2017 года название села Байтерек Жетысайского района Туркестанской области.
 Жданово — прежнее название села Аксуабат Сайрамского района Туркестанской области.
 Жданово — прежнее название села Рыскул Тюлькубасского района Туркестанской области.

Россия 
 Жданово — посёлок в Калманском районе Алтайского края.
 Жданово — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Жданово — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Жданово — посёлок в Осинском районе Иркутской области.
 Жданово — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Жданово — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Жданово — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Жданово — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Жданово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Жданово — деревня в Волоколамском районе Московской области
 Жданово — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Жданово — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Жданово — село в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Жданово — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Жданово — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Жданово — бывшая деревня, вошедшая в состав г. Березники Пермского края.
 Жданово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Жданово — деревня в Кадомском районе Рязанской области.
 Жданово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Жданово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Жданово — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Жданово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Жданово — деревня в Аввакумовском сельском поселении Калининского района Тверской области.
 Жданово — деревня в Медновском сельском поселении Калининского района Тверской области.
 Жданово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Жданово — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Жданово — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Жданово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Жданово — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Жданово — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Украина 
 Жданово — до 1989 года название села Мурафа в Шаргородском районе Винницкой области.
 Жданово — до 2016 года название посёлка Надиевка в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Жданово — до 1989 года название посёлка Каштановое в Ясиноватском районе Донецкой области.

См. также